Die Football League Third Division 2003/04 war die zwölfte Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 46. Viertligaspielzeit insgesamt. Im Anschluss wurde sie dann von der Football League Two abgelöst und existierte unter dieser Bezeichnung als vierthöchste Liga weiter.

Die drei bestplatzierten Vereine Doncaster Rovers, Hull City und Torquay United stiegen direkt in die Football League One auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der Huddersfield Town durch.

Carlisle United und York City stiegen in die National League und wurden in der folgenden Saison durch Chester City und Shrewsbury Town ersetzt.


Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

2003/04
Fußballsaison 2003/04